Ranibas (Bhojpur)
 Ranibas (Sindhuli)
 Ranibas (Surkhet)